Північний флот ВМФ РФ — оперативно-стратегічне об'єднання ВМФ РФ на Північно-Льодовитому океані.
 Північний флот ВМФ СРСР — оперативно-стратегічне об'єднання ВМФ СРСР на Північно-Льодовитому океані.
 Північний флот — військова флотилія ВМС Ісламської республіки Іран на Каспійському морі.